Маріу́польський трамва́й — знищена трамвайна мережа російськими окупантами у місті Маріуполь. Трамвайна мережа діяла в Маріуполі з 1 травня 1933 року. Загальна довжина трамвайних колій — 116 км, обслуговуються 8-ма регулярними та 4-ма піковими маршрутами.

Історія 
Вперше питання про будівництво трамвая в Маріуполі постало 1904 року. Понад два десятиріччя про ідею пуску електричного трамваю інколи згадували, але безрезультатно. Лише у 1925 році маріупольські робітники в наказах депутатам міської ради стали говорити про необхідність будівництва трамвайної лінії, щоб з'єднати місто з заводом.
 
1 вересня 1931 року спільним рішенням міського партійного комітету та міської ради була створена контора трамвайного будівництва. Очолював її Шер, потім Руманов. Міська газета «Приазовський пролетар» часто писала про хід робіт: труднощі з будівельними матеріалами, нестачу некваліфікованої робочої сили, суботники. Значну матеріальну допомогу для своєчасного завершення будівництва електричного трамваю і організацію суботників надали працівники заводу імені Ілліча та чотирьох будівельних колон.

За два дні до першого рейсу маріупольського трамвая 29 квітня 1933 року міська рада прийняла «Обов'язкову постанову про правила трамвайного руху і користування населенням трамваєм». Документ підписали голова міської ради Ястржембський і секретар Аріхбаєв.

Деякі витяги з правил:
 Посадка і висадка пасажирів дозволялася тільки на зупинках.
 Входили у вагон із задньої площадки, а виходили через передню.
 Правом входу через передню площадку користувалися тільки члени уряду за своїми особистими картками (так записано в постанові), командний склад міліції у форменому одязі, пожежні в бойовій формі, старші агенти експлуатації трамваїв, інваліди на протезах, вагітні жінки, що мають медичне свідоцтво і жінки з немовлятами.
 Безквитковим вважався той пасажир, який не придбав квиток після оголошення кондуктора: «Чи у всіх є квитки?». Розмір штрафу за безквитковий проїзд дорівнював 1 карбованцю.
 Перелік громадян, які мали право на безкоштовний проїзд: червоні партизани, громадяни, які отримують особливу персональну пенсію (за пред'явлення книжки Наркомату соціального забезпечення та його місцевих органів), керівний склад міліції у форменому одязі, пожежні в бойовій формі, члени міської ради, громадяни, які мають відповідний дозвіл і діти віком до 5 років.
 Пасажирам заборонялося торкатися механізму, що приводить у рух мотори, гальма, сигнали, плювати, смітити і курити у вагонах, ставати на сидіння, відкривати і закривати вікна без дозволу кондуктора.
 Для проїзду в трамваї не допускали неохайно одягнених і нетверезих осіб, також таких, що роблять безлад.
 Заборонялося провозити в трамваї птахів і тварин, крім мисливських та ОСОАВІАХІМовських собак в намордниках і з повідцями.
 Ходіння або їзда між двома коліями трамвайної лінії не допускалися, а переходити або переїжджати через колію можна було тільки на перехрестях вулиць, але не ближче, ніж за 50 метрів від вагонів, які прямують до перехрестя.
 При наближенні трамвая всі види транспорту зупиняються і пропускають його. А от сам трамвай повинен поступатися дорогою тільки пожежній команді і кареті швидкої медичної допомоги.

Перший трамвай лінією Гавань Шмідта — вулиця Франка пройшов 1 травня 1933 року. Як водиться, перед першим рейсом відбувся урочистий мітинг, розрізали червону стрічку. Перший вагон був прикрашений прапорцями та стрічками з написом «Перший трамвай».

2 березня 2022 року трамвайний рух призупинено через бойові дії з російськими окупантами. В ході боїв інфраструктура міста зазнала значних руйнувань.

У Маріуполі російські окупанти знищили весь громадський транспорт — приблизно 90 % не підлягає ремонту. На відновлення потрібні сотні мільйонів інвестицій та до трьох років робіт.

Маршрути 
З 27 березня 2017 року трамвайний рух до Аглофабрики було припинено, а трамвайне полотно підлягає демонтажу. Маршрути трамваїв №  9 і 11 прямують до к/ст «Енергодільниця», а № 7 до до к/ст «Стан 1700».

1 грудня 2018 року відбулася зміна схеми маршруту № 3 — маршрут продовжений до Лівобережного району (розвертається за годинниковою стрілкою), був створений маршрут № 4 «Міськлікарня № 2 — Лівобережний район» (розвертається проти годинникової стрілки) і залишений маршрут № 3А (колишній маршрут № 3) «Міськлікарня № 2 — Комбінат Азовсталь» (пара рейсів у вечірній час для розвезення працівників комбінату). Так само відбулися зміни в розкладах трамвайних маршрутів № 5, 6, 9 і 11 та скасований маршрут № 15.

10 лютого 2022 року у Маріуполі запущено офіційний додаток для смартфонів, у якому можна побачити рух комунального транспорту в реальному часі.

Схеми руху

Депо 
 Трамвайне депо № 1 (вул. Миколаївська, 92) — до останнього часу центральне трамвайне депо міста, що обслуговує 1, 3, 7, 8, 10 маршрути, у 2004 році закрито. Територія депо, що розташовувався в центрі Центрального району, продана для будівництва сучасного житлового комплексу. Номери вагонів — 5хх, 6хх, 7хх.
 Трамвайне депо № 2 (вул. Таганрозька, 22) — розташоване на Лівому березі, спочатку обслуговувало лінію «Азовсталь». До закриття депо № 1 обслуговувало 5, 6, 9, 11 маршрути. Зараз — маршрути № 5, 6, 9, 11. Номери вагонів — 9хх.
 Трамвайне депо № 3 (просп. Карпова, 162) — розташоване в Кальміуському районі. До закриття депо № 1 обслуговувало 7, 9, 10, 13, 14 маршрути. Номери вагонів 4хх, 8хх. Зараз обслуговує 1, 3, 7, 8, 10, 13, 14 маршрути. 9 маршрутів повністю передали депо № 2. Номери вагонів — 3хх,4хх, 5хх, 6хх, 7хх, 10хх.

Рухомий склад 
Трамвайний рух відкрили в місті 8 трамвайних потягів Х+М (до початку війни надійшло ще 12 Х, 7 М та 1 Київський 4-осьний вагон). В післявоєнний час надійшло 8 складів трамваїв Київського виробництва (завод імені Домбаля), пізніше додались КТМ/КТП-2 та в 1960-х роках ще 2 вагони РВЗ-6. Протягом 1967—1985 років їх повністю замінили Tatra T3, які потім були передані у Донецьк, Одесу та Запоріжжя.

Впродовж 1985—2017 років в Маріуполі основним типом трамваїв були моделі КТМ-5.

26 січня 2017 року до Маріуполя надійшов перший вагон Tatra T3SUCS. Ще 9 вагонів надійшли впродовж лютого 2017 року. Раніше трамваї експлуатувалися у Празі, в Маріуполі отримали № 701—710.

Станом на 1 квітня 2017 року на балансі підприємства перебувало 80 вагонів (щоденно на маршрутах міста працювало близько 70 вагонів).

Трамваї КТМ-8 (№ 601—605) експлуатувались з листопада 1993 по серпень 2017 року.

У 2018 році до трамвайного депо № 3 почали надходити вживані трамвайні вагони Tatra T3A з Риги.

З 31 грудня 2018 року керівництво трамвайного депо № 2 обрало курс на остаточне припинення експлуатації вагонів типу КТМ-5: їх почали замінювати трамваями Tatra T3SUCS з трамвайного депо № 3, кількість КТМ-5, що працювали на лініях, значно зменшилася. У трамвайному депо № 3 залишалося всього 6 робочих вагонів типу КТМ-5. Причому їх експлуатація на центральних маршрутах міста була заборонена, працювати КТМ-5 дозволялось тільки на маршрутах № 13 та 14.

Впродовж першого кварталу 2019 року останні трамваї моделі КТМ-5 виведені з експлуатації з подальшим списанням. З надходженням чеських трамвайних вагонів Tatra T3SUCS повністю оновиться рухомий склад.

Галерея

Вартість проїзду 

Існують місячні абонементи на проїзд (учнівські, студентські, громадські, службові), а також комбінований (трамвай, тролейбус).

У 2017 році, спільно з ПриватБанком реалізований проект оплати проїзду в комунальному транспорті по QR-коду через додаток «Приват24», з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду

Див. також 
 Комунальний транспорт в Україні
 Транспорт Маріуполя

Посилання 

 Маріупольський трамвай
 Маріупольський міський транспорт 
 Фото  трамваїв Маріуполя 
 Фотогалерея МАРІУПОЛЬ—ЕКОТРАНС
 Список рухомого складу трамваїв Маріуполя

Примітки 

Маріупольський трамвай
Засновані в Україні 1933
Транспорт у 1933